ARMAC (computer), een van de eerste in Nederland gebouwde computers
Armac (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen